Новоселиха — деревня в составе Крутцовского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Известные люди 
В деревне родился советский военачальник Алексей Григорьевич Смирнов.

Примечания 

Населённые пункты Ветлужского района